Hagiografia:
Mare de Déu
 Esglésies:
Mare de Déu d'Arbul, església de l'antic municipi de Fígols de Tremp, d'estil barroc de Barcelona

Vegeu també 
 Mare de Déu de la Mercè (desambiguació)